Втора́я ли́га Слова́кии по футбо́лу () — второй по уровню после Фортуна-лиги футбольный дивизион Словакии. Победитель выходит в Фортуна-лигу, а команды, занявшие последние 2 места, выбывают во Третью лигу, победители зон («Запад» и «Восток») которой замещают их во Второй лиге.

В сезонах 2006/07—2010/11 называлась Первая лига. С сезона 2011/12 лиги, начиная со второго уровня, поменяли название.

История 
Первоначально была создана как лига 2-го уровня в Чехословакии, до распада которой насчитывала 16 команд. После создания чемпионата независимой Словакии, 6 клубов лиги, вместе с 6-ю клубами последнего чемпионата в Первой (Высшей) лиге Чехословакии образовали Словацкую Суперлигу.

В сезоне 1996/97 число участников Первой лиги было расширено до 18, но уже в сезоне 2001/02 сокращено снова до 16, а в сезоне 2006/07 и вовсе до 12.

В сезонах 2014/15 и 2015/16 носила название DOXXbet лига по имени спонсора.

Победители

Примечания

Ссылки 
 Первая лига на официальном сайте Словацкого футбольного союза 

Футбол в Словакии
Словакия